MXX peut désigner
 le nombre 1020 en chiffre romain

MXX peut faire référence à :
 la MXX peut désigner la Bourse de Montréal
 l'aéroport de Mora (Siljan) en Suède
 L’acronyme du Service national de la Sécurité ouzbek dans sa langue originale: Milliy Xavfsizlik Xizmati.